Miejscowości w USA:
 Six Mile – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Pickens
Gminy w USA:
 Six Mile (ang. Six Mile Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Six Mile (ang. Six Mile Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Six Mile (ang. Six Mile Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin